Giovanni Vecchina – calciatore italiano
Umberto Vecchina – calciatore italiano